Лебединский уезд — историческая административно-территориальная единица Харьковской губернии Российской империи.

Центр уезда — город Лебедин.

История 
Образован в составе Харьковского наместничества в 1780 году по указу императрицы Екатерины II.

12 декабря 1796 года по закону императора Павла I вошел в Слободско-Украинскую губернию.

В 1923 году ликвидирован и преобразован в Лебединский район.

Площадь 
Площадь уезда 2723,1 верст².

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло  человек, в том числе в городе Лебедин —  жит., в заштатном городе Недригайлов — 5873 жителей..

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 украинцы  —  чел. (95,3 %),
 русские — 7789 чел. (4,4 %),

Символика 
Герб имеет следующее описание: «Лебедь в золотом поле, означающий собою имя сего города».

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 27 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Харьковской губернии
Лебединский уезд